Manzotti ist der Familienname folgender Personen:
 Achille Manzotti (1943–2007), italienischer Film- und Fernsehproduzent
 Edmundo Manzotti, argentinischer Fußballspieler
 Mabel Manzotti (1938–2012), argentinische Schauspielerin